Antonino Vullo (...) – unico superstite della strage di via D'Amelio
 Fabio Vullo (1964) – ex pallavolista italiano
 Luca Vullo (1979) – regista e produttore cinematografico italiano
 Monica Vullo (1966) – regista cinematografica e televisiva italiana
 Salvatore Vullo (1953) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano